Příjmení Žitník, přechýleně Žitníková, nosí více osobností:

 Jozef Žitník (* 1951), slovenský fotbalový činovník a bývalý fotbalista
 Milan Žitník (* 1945), český fotbalista

Podobné články

 Alexej Žitnik (* 1972), sovětský a ruský lední hokejista ukrajinského původu

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení